Закли́нский — фамилия (женская форма — ). Известные носители:

 Заклинский, Алексей Ануфриевич (1819—1891) — украинский священник, поэт и композитор, депутат Галицкого краевого сейма и Австрийского парламента.
 Заклинский, Дмитрий Дмитриевич (1876—1928) — русский и советский военный инженер, радиотелеграфист.
 Заклинский, Александр Иванович (в монашестве Акакий; 1836—1902) — русский священник, епископ Енисейский и Красноярский.
 Заклинский, Константин Евгеньевич (род. 1955) — артист балета, солист Мариинского театра.
 Заклинский, Роман (1852—1931) — украинский и русский писатель.

См. также 
 
 Заклинское сельское поселение